Englands U19-herrlandslag i fotboll är det fotbollslag som representerar England i tävlingar för U19-spelare. England U19:s nuvarande huvudtränare är Keith Downing. U19-landslaget har deltagit i 45 mästerskap (inklusive tidigare föregångare) och sammanlagt vunnit 10 gånger. Senaste vinsten skedde 2017.

Tävlingar

U19-Europamästerskapet – Mästerskapsstatistik 

*Oavgjorda matcher inkluderar utslagsmatcher som avgjorts på straffar.
**Guldfärgad bakgrund visar att turneringen vanns, grå att man nådde final, ljusgul att man nådde semifinal.

Se även 
Englands herrlandslag i fotboll
Englands U21-herrlandslag i fotboll

Referenser

Noter

Fotboll i England
Engelska landslag